Георгий Дадиани:
 Дадиани, Георгий III (?—1582) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Георгий Григорьевич (1798—после 1851) — светлейший князь из дома Дадиани, русский генерал.